Ljapunow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Ljapunow (1857–1918), russischer Mathematiker und Physiker
 Alexei Andrejewitsch Ljapunow (1911–1973), russischer Mathematiker und Informatiker
 Boris Michailowitsch Ljapunow (1862–1943), russischer Linguist und Slawist
 Michail Wassiljewitsch Ljapunow (1820–1868), russischer Astronom
 Sergei Michailowitsch Ljapunow (1859–1924), russischer Komponist und Pianist

Lyapunov steht für:
 Lyapunov (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf dem Mond
 (5324) Lyapunov, ein nach Alexander Michailowitsch Ljapunow benannter Asteroid

Siehe auch:
 Ljapunow-Diagramm
 Ljapunow-Exponent
 Ljapunow-Bedingung